

Geografia

Francia

Comuni 
 Charleville-Mézières – comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)
 Mézières-au-Perche – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir (Centro-Valle della Loira)
 Mézières-en-Brenne – comune nel dipartimento dell'Indre (Centro-Valle della Loira)
 Mézières-en-Drouais – comune nel dipartimento dell'Eure-et-Loir (Centro-Valle della Loira)
 Mézières-en-Gâtinais, già Mézières-sous-Bellegarde – comune nel dipartimento del Loiret (Centro-Valle della Loira)
 Mézières-en-Santerre – comune nel dipartimento della Somme (Alta Francia)
 Mézières-en-Vexin – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Mézières-lez-Cléry – comune nel dipartimento del Loiret (Centro-Valle della Loira)
 Mézières-sous-Lavardin – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)
 Mézières-sur-Couesnon – comune nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine (Bretagna)
 Mézières-sur-Oise – comune nel dipartimento dell'Aisne (Alta Francia)
 Mézières-sur-Ponthouin – comune nel dipartimento della Sarthe (Paesi della Loira)
 Mézières-sur-Seine – comune nel dipartimento degli Yvelines (Île-de-France)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Mézières – ex comune ora quartiere di Charleville-Mézières, comune nel dipartimento delle Ardenne (Grand Est)
 Mézières-sur-Issoire – ex comune ora frazione di Val-d'Issoire, comune nel dipartimento dell'Alta Vienne (Nuova Aquitania)

Altre divisioni amministrative 
 Arrondissement di Charleville-Mézières – arrondissement con capoluogo Charleville-Mézières
 Cantone di Mézières-Centre-Ouest – ex cantone con capoluogo Mézières
 Cantone di Mézières-en-Brenne – ex cantone con capoluogo Mézières-en-Brenne
 Cantone di Mézières-Est – ex cantone con capoluogo Mézières
 Cantone di Mézières-sur-Issoire – ex cantone con capoluogo Mézières-sur-Issoire

Svizzera 
 Jorat-Mézières – comune nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)
 Mézières – comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)
 Mézières – ex comune ora frazione di Jorat-Mézières, comune nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)

Persone 
 Philippe de Mézières (1327 circa-1405) – scrittore francese
 Françoise Mézières (1909-1991) – fisioterapista francese
 Jean-Claude Mézières (1938-2022) – fumettista francese

Pagine correlate 
Maizières – pagina di disambiguazione